Кіска — зменшувальна форма до «коса», «косиця».
 Кіска — рід вишивки.
 Кіска — прикраса під іконами в гуцульських хатах у вигляді з'єднаних попарно качанів кукурудзи, зі сплетеним у косицю листям.
 Кіска — зменшувальна форма до «коса».
 Кіска — діалектна назва скіска, ножа з уламка коси.
 Кіска — огорожа з хмизу.

Топонім

Кіска — село у волості Ганіла повіту Ляенемаа.

Кіска — село в Республіці Алтай.
Річки
 Кіска — річка на острові Парамушир, права притока Куми.
 Кіска — річка в Якутії, ліва притока Чондону.

Персоналії 
 Андрей Кіска — президент Словаччини.

Див. також 
 Киска — острів та вулкан на Алеутських островах
 Мала Киска
 Кіса
 Киса

Примітки